Il detentore del titolo Michael Stich ha perso nei quarti di finale contro Pete Sampras.

Andre Agassi ha battuto in finale Goran Ivanišević 6(8)-7, 6-4, 6-4, 1-6, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1992
ATP Tour 1992